Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul New Mexico.

 
Oameni
New Mexico